Эжен Жакоб де Кордмуа ( или , 13 июля 1835 — 25 апреля 1911) — французский ботаник, врач, доктор медицинских наук.

Биография 
Эжен Жакоб де Кордмуа родился в Реюньоне 13 июля 1835 года.

Кордмуа получил степень доктора медицинских наук в Париже, а также степень бакалавра естественных наук. Он был врачом в больнице Сен-Бенуа. Кордмуа отличался особым интересом к растениям семейства Орхидные. Он описал более 340 видов растений. 

Эжен Жакоб де Кордмуа умер в Реюньоне 25 апреля 1911 года в возрасте 75 лет.

Научная деятельность 
Эжен Жакоб де Кордмуа специализировался на папоротниковидных и на семенных растениях.

Некоторые публикации 
 1876. Rapport de la commission chargée d'étudier la catastrophe du Grand-Sablé, à Salazie. Rapporteur Dr Jacob de Cordemoy. Ed. Impr. de G. Lahuppe. 28 pp.
 1891. Flore de l'île de la Réunion. Fascicule I. Cryptogames vasculaires fougères, lycopodes, sélaginelles. Ed. Impr. de la Vérité. 110 pp.
 1895. Flore de l'île de la Réunion phanérogames, cryptogames vasculaires, muscinées, avec l'indication des propriétés économiques et industrielles des plantes. Ed. P. Klincksieck. 574 pp.

Примечания

Ссылки 
 GeneaNet: Philippe «Eugène» Jacob de Cordemoy

Ботаники по алфавиту
Ботаники Франции
Медики по алфавиту
Медики Франции